Cléry (Côte-d'Or)
 Cléry (Sabóia)

Desambiguações de topônimos